Филькина:

Филькина (приток Алтата) — река в Красноярском крае.
Филькина (приток Ваха) — река в Ханты-Мансийском АО.